Pimpinella bicknellii är en flockblommig växtart som beskrevs av John Isaac Briquet. Pimpinella bicknellii ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
bicknellii